Der von Kürenberg, o Der Kürenberger (és a dir "el de Kürenberg") (mitjan segle XII) fou un Minnesänger bavarès.

Vida i obra 
No es tenen gaires dades d'aquest autor, famós per ser un dels primers Minnesänger coneguts, l'obra del qual s'emmarca en el que es coneix com a "tradició danubiana", tradició autòctona anterior a la influència de la lírica trobadoresca en la poesia germànica. Sembla que era originari de la regió de Linz però no és clar si era de família noble o un ministerial. Se'n conserven catorze estrofes, conservades en el Còdex Manesse.

La seva poesia està escrita en estrofes de versos llargs, amb hemistiqui, que rimen AABB. És un estrofisme semblant al del Nibelungenlied, sense que això impliqui que el de Kürenberg en sigui autor. La seva peça més coneguda és el Falkenlied ("La cançó del falcó"). Moltes de les seves poesies narren breus escenes, amb poques frases.

Bibliografia 
 Fernando Magallanes Latas / María del Carmen Balbuena Torezano, El amor cortés en la lítica medieval alemana (Minnesang), Sevilla, Kronos, 2001, p. 42-43 i textos amb traducció p. 72-75
 Bernd Weil, Das Falkenlied des Kürenbergers, Frankfurt, 1985

Enllaços externs 

 Rosenfeld, Hellmut, "Der von Kürenberg" in: Neue Deutsche Biographie 13 (1982), p. 232 [Consultable en línia: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118567756.html]
 http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/12Jh/Kuerenberger/kue_intr.html

Minnesänger
Persones de Linz
Escriptors austríacs en alemany
Escriptors alemanys en alemany
Escriptors bavaresos